{{Monarh
| ime                  =Jelena Vukanović
| slika                = 
| opis                 =Jelena, Képes Krónika
| titula               =kraljica Ugarske
| suprug               =Bela II. Slijepi 
| djeca                =Elizabeta UgarskaGejza II. UgarskiLadislav II. UgarskiStjepan IV., hrvatsko-ugarski kraljSofija Ugarska
| otac                 =Uroš I. Vukanović
}}

Jelena Vukanović (srpski Јелена Вукановић'') je bila kraljica Ugarske kao supruga Bele II. Slijepog. Budući da je bio slijep, ona je imala veliku moć.

Životopis 
Jelena je bila kćer Uroša I. Vukanovića i njegove žene Ane. Udala se za slijepog Belu. Naredila je da se pobiju svi oni za koje je smatrala da su odgovorni za to što joj je muž slijep. 

Bila je i regentica za svog sina, Gejzu II.

Vanjske poveznice 

Mađarske kraljice
Srbi u Mađarskoj
Arpadovići